Коттен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нижня Нормандія, департамент Кальвадос.
Джозеф Коттен (, 15 травня 1905 — 6 лютого 1994) — американський актор.